Anonymous (aktywiści internetowi)
 Anonymous (zespół muzyczny) – grupa muzyczna z Andory

Zobacz też 
 anonimowość